Le mot Cancan peut désigner :

 Cancan, une danse
 Chahut-cancan, une danse en France au 
 French cancan, une danse-spectacle inventée à la fin du 
 Can-Can, une comédie musicale de Abe Burrows et Cole Porter (1953)
 French Cancan, un film de Jean Renoir (1955)
 Can-Can, un film de Walter Lang (1960)
 Cancan, un album de Lio (1988)